Поздерац () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Поздерац, Нурия (1892—1943) — югославский боснийский политик, партизан Народно-освободительной войны Югославии.
 Поздерац, Хамдия (1924—1988) — югославский боснийский государственный деятель, председатель Народной Скупщины.